Торговый дом Московского страхового общества — здание в Москве, внутри Садового и Бульварного колец, по адресу улица Старая площадь, дом № 8, построенное в 1903 году.

История 

Старая площадь, дом № 8 — Гостиница «Боярский двор» бывший дом Московского страхового общества. Построена в 1901—1903 годах архитектором Фёдором Шехтелем при участии Александра Галецкого.

24 сентября 1903 года газета «Новости дня» писала:  Здание вытянулось вдоль Китайгородской стены. Со стороны площади можно было видеть только верхние этажи здания, поэтому Шехтель решил стилизовать дом под древнюю крепость. Здание Двора как бы выглядывало из-за массивной древней стены.

Шехтель украсил только аттик и верхние этажи здания, эркеры, заканчивающиеся башенками, смотрелись как башни старинного замка, украшенного балконами и сползающей вниз лепниной. Заказчиком здания выступало Московское страховое от огня общество, комплекс объединял под одной крышей представительскую, торговую и биржевую деятельность. Здание должно было привлекать к себе внимание и быть визитной карточкой владельцев и арендаторов. МСОО было крупным заказчиком, из всех российских обществ страхования от огня оно имело самую мощную финансовую базу. Инициатором постройки Двора выступил С.И. Морозов, и значительная часть здания принадлежало Морозовской Богородско-Глуховской мануфактуре, которая являлась наиболее крупным хлопчатобумажным предприятием края и нуждалось в представительстве в Москве. В 1901 году первая часть Двора была сдана, и чистый доход от него составил более 42 тыс.рублей.
Управляющим гостиницы стал Михаил Иванович Шерер, который с 1895 года был управляющим «Лоскутной» гостиницей на Тверской.

Использование 
 После постройки: Торговый дом Московского страхового общества.
 Гостиница «Боярский двор» (четвертый и пятый этажи); служебные помещения торгово-промышленных фирм.
 В 1920-е гг здание передано Наркомзему.
 В советское время в здании двора расположился ЦК КПСС.
 На 2019 год в здании располагается Аппарат Президента РФ.

Интересные факты 
 «Боярский двор» стал одним из выдающихся интересных произведений архитектора Шехтеля: за него он был удостоен звания академика архитектуры.
 В 1914-1915 гг. в одном из номеров гостиницы останавливался Максим Горький, здесь его посещали Федор Шаляпин и Иван Бунин.
 В октябре 1941 года средняя часть дома была серьезно повреждена во время бомбардировки Москвы самолётами люфтваффе. При этом погиб выходивший из подъезда этого здания, которое на тот момент занимал ЦК ВКП(б) драматург А.Н. Афиногенов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 «Московское страховое от огня общество за 50 лет существования». 1858—1908, М., 1908

Ссылки 
 «Боярский двор» // Старая площадь, д. 8
 Карты Яндекс — Москва, Россия, Старая площадь, дом № 8.
 24 сентября 1903 г. в газета «Новости дня» писала...

Дореволюционные нежилые здания Москвы
История страхования
Здания и сооружения, построенные в 1903 году в Москве